Dissector, ime nekoliko glazbenih sastava
 Dissector (glazbeni sastav, Split), hrvatski thrash i death metal-sastav iz Splita